Název Všechovice nesou dvě obce: 

 Všechovice (okres Brno-venkov) – obec asi 5 km východně od Tišnova v okrese Brno-venkov
 Všechovice (okres Přerov) – obec asi 10 km jižně od Hranic v okrese Přerov

Související články 
 Všechovice (zámek) – zámek v obci Všechovice v okrese Přerov